El Cruce bezeichnet:

 El Cruce (Neuquén), Ort in Argentinien
 Villa Cruce, Ort im Departamento Oruro, Bolivien
 El Cruce de Villaverde, Stadtteil Madrids

 El Cruce (Film), spanischer Film (2004)